V Estoniji je 47 mest. Pred letom 1918 je bilo veliko mest bolj znanih pod nemškim ali ruskim imenom, ki je pogosto precej drugačno od estonskega.

* Mesto se je združilo z občino in zdaj uradno ni več mesto.

Sklici

Estonija